Leimen, abgeleitet von einer dialektalen Bezeichnung für Lehm, ist der Name folgender Orte:

 Leimen (Baden), Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Leimen (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Leimen, deutscher Name der Gemeinde Leymen im Oberelsass in Frankreich
 Leimen, Ortschaft in der Gemeinde Zäziwil im Kanton Bern, Schweiz

außerdem:
 Leimen (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg

leimen steht für:

 Leimung, ein Verfahren zum teilweisen Hydrophobieren von Papier
 Kleben mit Leim, ein Verfahren zum Verbinden von verschiedenen Teilen

Siehe auch:
 Leymen
 Leimental
 Leimbach